{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | ? — 21 октября 1991
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 75 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1990 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1991 — Стивен Хендри 
|-
| Финалист — Стив Дэвис
|-
|}Гран-при 1991''' (, также известен как 1991 Rothmans Grand Prix'' — по названию спонсора Rothmans) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил на протяжении октября 1991 года в Рединге, Англия (финал состоялся 21 октября). Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стивен Хендри, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 10:6.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1991 в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Гран-при (снукер)
1991 год в снукере